YBS steht für:
 Yale Bright Star Catalogue, siehe Bright-Star-Katalog
 Yamanashi Broadcasting System, japanische Nachrichtengesellschaft
 Yekîneyên Berxwedana Şingal, jesidische Bürgerwehr

Ybs